Чемпионат Дании по шахматам 1963 года проходил в Оденсе.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1963

Чемпионаты Дании по шахматам
1963 год в шахматах
1963 год в Дании
Спортивные соревнования в Оденсе